La Tiger Cup 2002 fu la quarta edizione del Campionato dell'ASEAN di calcio. Fu ospitata dal Singapore e dall'Indonesia dal 15 al 29 dicembre.

Partecipanti
Alla Tiger Cup 2002 parteciparono tutte le nazionali affiliate alla ASEAN Football Federation eccetto il Brunei.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Scontri a eliminazione diretta

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale

Classifica marcatori

8 gol
 Bambang Pamungkas

6 gol
 Zaenal Arif
 Lê Huỳnh Đức

4 gol
 Indra Putra Mahayuddin
 Worrawoot Srimaka

3 gol
 Hok Sochetra
 Visay Phaphouvanin
 Lwin Oo
 Kiatisuk Senamuang
 Huynh Hong Son
 Trần Trường Giang

2 gol
 Ung Khanyanith
 Budi Sudarsono
 Sugiantoro
 Akmal Rizal Ahmad Rakhli
 Aung Kyaw Moe
 Zaw Zaw
 Zaw Htaik
 Tinh Naing Tun Thein
 Mohd Noor Ali
 Therdsak Chaiman
 Nguyễn Minh Phương
 Trinh Xuan Thanh
 Dang Phuong Nam

1 gol
 Gendut Doni Christiawan
 Jaris Riyadi
 Imran Nahumarury
 Mohd Nizaruddin Yusof
 Mohd Nizam Jamil
 Tengku Hazman Raja Hassan
 Htay Aung
 Soe Lin Tun
 Richard Cañedo
 Ali Go
 Alfredo Razón González
 Noh Alam Shah
 Chukiat Noosarung
 Narongchai Vachiraban
 Manit Noyvach
 Sakada Joemdee
 Nguyen Quoc Trung
 Phạm Văn Quyến
 Phan Văn Tài Em

Autogol
 Solomon Licuanan

Collegamenti esterni
 Tiger Cup 2002 sul sito ufficiale dell'ASEAN Football Federation
 Tiger Cup 2002 su RSSSF

Calcio nel 2002
2002